Пинилья-де-лос-Барруэкос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-ла-Деманда.  Население — 106 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Бургоса